Antiokheia, a hellenisztikus világ egyik jelentős városa a mai Törökország és Szíria határvidékén
 Antiókhia (Piszidia), történelmi város Anatólia szívében